Sergei Sachnowski (Hebräisch: סרגיי סחנובסקי, , * 15. Mai 1975 in Moskau, Sowjetunion) ist ein ehemaliger israelischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startete. 

Noch für Russland startend, lief Sachnowski an der Seite von Marina Anissina und Jekaterina Swirina. Mit Swirina wurde er 1993 Juniorenweltmeister im Eistanz.

Von 1996 bis 2006 war Galit Chait die Eistanzpartnerin von Sachnowski. Das Eistanzpaar startete für Israel. Bei der Weltmeisterschaft 2002 in Nagano gewannen Sachnowski und Chait mit Bronze ihre einzige Medaille bei Welt- und Europameisterschaften. Es war die erste und bislang einzige Medaille für Israel bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. 
Sachnowski und Chait nahmen an drei Olympischen Spielen teil. 1998 in Nagano wurden sie 14., 2002 in Salt Lake City Sechste und 2006 in Turin Achte.

Ergebnisse

Eistanz
(mit Galit Chait)

Weblinks 

 
 
 Offizielle Website des Eistanzpaares Chait/Sachhnowski

Eiskunstläufer (Russland)
Eiskunstläufer (Israel)
Olympiateilnehmer (Israel)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Israelischer Meister (Eiskunstlauf)
Russischer Emigrant in Israel
Sowjetbürger
Israeli
Geboren 1975
Mann